Bérkut, águila real en ruso y ucraniano, puede referirse a:

 Bérkut,  un tipo de traje espacial empleado por la Unión Soviética.
 Bérkut, el sobrenombre del avión experimental ruso Sukhoi Su-47.
 Berkut Air, una aerolínea chárter con base en Almaty, Kazajistán.
 Bérkut, una unidad especial de la policía de Ucrania, disuelta en 2014.